Parusnoje () ist ein Name russischer Orte:
 Parusnoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Gaffken, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Parusnoje (Sachalin), Dorf in der Oblast Sachalin